Kovač  může být:
 Kovač – obec v okrese Jičín, Královéhradecký kraj

příjmení

 Ctibor Kovač (1919–1992) – slovenský režisér, scenárista a dramaturg
 Mirko Kovač (1938–2013) – chorvatský, srbský i černohorský spisovatel, autor řady románů, sbírek povídek, esejů, televizních dramat a filmových scénářů
 Mišo Kovač (* 1941) – chorvatský zpěvák
 Tinkara Kovač (* 1978) – slovinská zpěvačka

Související články 
 Kováč